Zakon Ducha Świętego – zakon założony przez św. Gwidona w 1195
 Order Ducha Świętego –  najwyższy order królestwa Francji z 1578 (fr. L'Ordre du Saint-Esprit)